Elisabeth in Beieren (1837-1898), keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije, echtgenote van keizer Frans Jozef I
Elisabeth in Beieren (1876-1965), koningin der Belgen, echtgenote van de Belgische koning Albert I